Саня Мирза и Мартина Хингис — победительницы турнира. Мартина выиграла второй год подряд, а её партнёрша по прошлогоднему успеху Сабина Лисицки не выступала на соревнованиях.

Посев 

 ' Саня Мирза /  Мартина Хингис (Титул)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Финал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
  Флавия Пеннетта /  Се Шувэй (Второй раунд)
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро ''(Второй раунд)

<li>  Пэн Шуай /  Луция Шафаржова (Отказ)
<li>  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Полуфинал)
<li>  Каролин Гарсия /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
<li>  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая ''(Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира 

Открытый чемпионат Майами по теннису 2015